Monte Mario ist die Bezeichnung mehrerer geographischer Objekte:
 Monte Mario, Hügel im Nordwesten von Rom, Italien
 Monte Mario (Giglio), Hügel auf der Insel Giglio, Toskana, Italien
 Monte Mário (São Tomé), ein Ort auf São Tomé (Insel) im Inselstaat São Tomé und Príncipe
 Monte Mario (Oaxaca), Berg und Ort im Bundesstaat Oaxaca von Mexiko

Siehe auch:
 Monte Marino
 Monte Maria